Amp Futbol Cup 2015 – czwarta edycja międzynarodowego ampfutbolowego turnieju piłkarskiego, która odbyła się w Warszawie w dniach 12-13 września 2015 roku na stadionie DOSiR przy ul. Kawęczyńskiej 44. Jego zwycięzcą została reprezentacja Turcji, która pokonała w finale Polskę 2-1. Trzecie miejsce zdobyła Hiszpania.

Uczestnicy

Klasyfikacja końcowa

Mecze

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza finałowa

Drabinka

Półfinały

Mecz o piąte miejsce

Mecz o trzecie miejsce

Finał

Przypisy 

Rozgrywki reprezentacyjne w amp futbolu